Сенси () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сенси — мёртвый индейский язык, относящийся к паноанской группе пано-таканской семьи языков.
 Сенси, Джузеппе Мария (1907—2001) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат.
 Сенси, Стефано (род. 1995) — итальянский футболист, полузащитник клуба «Сассуоло».
 «Сенси» — украиноязычный студийный альбом 2022 года украинской певицы Надежды Дорофеевой.